Остин Амелио (; род. 27 апреля 1988) — американский актёр и скейтбордист, известный ролями в сериалах «Ходячие мертвецы» и «Бойтесь ходячих мертвецов», а также в фильме «Каждому своё».

Фильмография